

Копчани — село у гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства.

Копчани — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.
 Земплінське Копчани — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Копчани — міська частина Братіслави.